

Enologia 
 Piave Raboso – vino DOC prodotto nelle province di Treviso e Venezia
 Raboso – due vitigni autoctoni a bacca nera dell'area del Piave

Geografia 
 Raboso – corso d'acqua della provincia di Treviso